Coffin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Coffin Lake (Colorado)
 Coffin Lake (Minnesota)
 Coffin Lake (Montana)
 Coffin Lake (Utah)
 Coffin Lake (Washington)